Le terme chardonneret peut se référer à :
 Chardonneret, terme ambigu par lequel sont désignées en français plusieurs espèces distinctes d'oiseaux passériformes de la famille des fringillidés ;
 Le Chardonneret (en néerlandais : Het puttertje), un tableau peint par Carel Fabritius en 1654 ;
 Le Chardonneret (en anglais : The Goldfinch), troisième roman de la romancière américaine Donna Tartt, roman publié en 2013 et dans lequel le tableau de Carel Fabritius joue un rôle central ;
 Le Chardonneret (en anglais : The Goldfinch), film américain basé sur le roman de Tartt et réalisé par l'Irlandais John Crowley en 2019.